

Patronyme
Amoussou est un nom de famille d'origine béninoise qui peut faire référence à :
 Bertrand Amoussou (1966-), judoka français ;
 Bruno Amoussou (1939-), ingénieur en agronomie et homme politique béninois ;
 Fernand Amoussou (1955-), militaire béninois ;
 Karl Amoussou (1985-), pratiquant franco-allemand d'arts martiaux mixtes ;
 Ralph Amoussou (1989-), acteur français ;
 Sylvestre Amoussou (1964-), cinéaste béninois ;
 Valere Amoussou (1987-), footballeur béninois.

Patronyme béninois